Brunow :

 Brunow commune villageoise du Mecklembourg en Allemagne
 Heckelberg-Brunow, commune allemande de l'arrondissement de Märkisch-Pays de l'Oder
 Brunów (Lwówek Śląski),  localité polonaise en Basse-Silésie
 Brunów (Polkowice), ocalité polonaise de la gmina de Chocianów en Basse-Silésie